Bama kan avse:

 Bama – släkte av tvåvingar

Geografi

Indonesien 

 Desa Bama, administrativ by, Banten,

Kina 

 Bama, Hechi , autonomt härad, Guangxi, 
 Bama Zangbo, vattendrag i Tibet

Nigeria 

 Bama (distriktshuvudort), Borno, 
 Bama (distrikt), Borno, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar